Кузнецо́ва — женская форма русской фамилии , а также топоним.

 Носители фамилии

А 
 
 Кузнецова, Алеся Вячеславовна (1992) — российская дзюдоистка.
 Кузнецова, Алина Вацлавовна (род. 1938) — актриса, народная артистка Российской Федерации. 
 Кузнецова, Алла Алексеевна (1940—2003) — удмуртская поэтесса. 
 
 Кузнецова, Антонина Михайловна (род. 1941) — актриса, режиссёр, театральный педагог, профессор кафедры сценической речи ГИТИС, народная артистка РФ.

В 
 
 Кузнецова, Варвара Григорьевна (1912—1977) — советская этнограф-чукчевед.

Г

Е 
 Кузнецова, Евгения (род. 1936) — советская легкоатлетка, метательница диска.
 Кузнецова, Евгения Петровна (род. 1980) — российская и болгарская гимнастка.
 Кузнецова, Евдокия Ивановна (1904—1977) — советский деятель культуры, партийно-административный руководитель, общественный деятель.
 
 Кузнецова, Елена Архиповна (1918—2008) — советская актриса.

И

К 
 Кузнецова, Капитолина Леонидовна (1923—2007) — советский общественный деятель, музеевед, краевед. 
 Кузнецова, Клавдия Степановна (1916—1998) — советский профсоюзный деятель, секретарь ВЦСПС, депутат ВС СССР.

Л 
 
 Кузнецова, Любовь Алексеевна (1928—2008) — советский и российский каллиграф и художник книжных наборных шрифтов.
 Кузнецова, Людмила Сергеевна (род. 1977) — белорусская футболистка.
 Кузнецова, Ляля Мендыбаевна (род. 1946) — фотограф.

М

Н 
 
 Кузнецова, Нина Алексеевна (1887—1938) — святая Русской православной церкви, мученица.
 Кузнецова, Нина Петровна (1926—2021) — советский и российский дерматовенеролог.
 Кузнецова, Нинель Евгеньевна (1931—2010) — советский и российский химик.
 Кузнецова, Нинель Фёдоровна (1927—2010) — советский и российский правовед, криминолог.

О

П 
 Кузнецова, Павлина Ивановна (1898—1941) — советская донская казачка, участница Гражданской войны.
 Кузнецова, Полина Викторовна (Вяхирева; род. 1987) — российская гандболистка.

Р 
 Кузнецова, Раиса Ивановна (род. 1957) — украинская певица (сопрано).

С 
 
 Кузнецова, Софья Владимировна (род. 1999) — российская волейболистка.

Т—Ю 
 
 Кузнецова, Устинья Петровна (1757—1808) — яицкая казачка, во время Крестьянской войны (1773—1775) выданная замуж за Е. И. Пугачёва.
 Кузнецова, Фаина Константиновна (1927—2019) — советская спортсменка, тренер по гребле.
 Кузнецова, Христина Анатольевна (псевдоним — Тина; род. 1982) — российская певица, композитор, аранжировщик.
 Кузнецова, Эра Васильевна (1927—1988) — советский лингвист, профессор филологического факультета Уральского госуниверситета.
 Кузнецова, Юлия Сергеевна (Терехова; род. 1990) — российская легкоатлетка. Двойные фамилии 
 Кузнецова-Новолейник, Домникия Иларионовна (1886—1962) — авиатор, первая женщина-пилот.
 Кузнецова-Руф, Анастасия Александровна (род. 1983) — российская художница.
 Бурлюк-Кузнецова, Людмила Давидовна (1884—1968) — художник, график; литератор.
 Чернявская-Кузнецова, Мария Макаровна (1853—1891) — русская актриса.

 Топоним 
 Кузнецова — деревня в Плесецком районе Архангельской области.
 Кузнецова — деревня в Гаринском городском округе Свердловской области.
 Кузнецова — деревня в Голышмановском районе Тюменской области.
 Кузнецова — деревня в Соликамском городском округе Пермского края. 
 Кузнецова — деревня в Кудымкарском районе Пермского края.

 См. также 
 
 
 
 Кузнецовск
 
 
 

 Примечания